Гідеон Штальберг — шахіст
 Штальберг (копальня) — давня копальня залізних руд у Німеччині.